Jeff est un diminutif :
 en anglais, de Jeffrey ou Jefferson, 
 en français, du prénom Jean-François,
 en France, le nom de scène de l'acteur-chanteur Jean-François Périer-Têtedoie, s'étant fait connaître par la comédie musicale Le Petit Prince ; 
 Jeff est un film réalisé par Jean Herman en 1969 ;
 Jeff Mills est un DJ faisant partie des pionniers de la musique techno.
 Jeff Panacloc, ventriloque

Voir aussi